Passerina – rodzaj ptaków z rodziny kardynałów
 Passerina – rodzaj roślin z rodziny wawrzynowatych